Смеситель — вид технологического оборудования, предназначенный для приготовления смесей из исходных компонентов, находящихся в одинаковом или различном агрегатном состоянии. Применяется в химических технологиях, металлургии, строительном деле.

Классификация смесителей 
По агрегатному состоянию и дисперсности смешиваемых веществ смесители подразделяют на:
 Смесители ньютоновских жидкостей;
 Смесители высоковязких жидкостей;
 Смесители гетерогенных составов «жидкость-твёрдое»;
 Смесители твёрдых дисперсных компонентов.

По протеканию процесса смешивания во времени:
 Смесители периодического действия;
 Смесители непрерывного действия;

По природе силового воздействия на частицы:
 Смесители гравитационные — перемешивание происходит в результате периодического свободного падения компонентов смеси, подминаемой механизмом смесителя;
 Смесители центробежные;
 Смесители пневматические;
 Смесители электромагнитные;
 Смесители вибрационные — перемешивание происходит в результате действия вибрации;

По механизму перемешивания частиц:
 Смесители циркуляционные;
 Смесители объемного смешивания;
 Смесители диффузионного смешивания;
 Смесители струйные — перемешивание происходит за счёт турбулентных явлений в струях жидкости или газа;

По конструкции:
 Смесители барабанные;
 Смесители шнековые — перемешивание происходит за счёт неоднородного движения компонентов смеси в канавке шнека;
 Смесители ленточные; 
 Смесители лопастные — перемешивание происходит за счёт взаимодействия компонентов смеси с подвижными лопатками;

По способу управления:
 Смесители с ручным управлением;
 Смесители с автоматическим или программным управлением;

См. также 
 Пьяная бочка

Примечания